Gastonia désigne :

 Gastonia est un genre de dinosaure Nodosauridae ;
 Gastonia est une ville de Caroline du Nord.